Кхен может означать:

  — музыкальный инструмент хмонгов, лаосцев и других горных народов региона.
 Кхен (династия) — династия в Ассаме в XII веке.